Die Syed Modi International 2015 im Badminton fanden vom 20. bis zum 25. Januar 2015 im Babu Banarasi Das Indoor Stadium in Lucknow statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Srikanth Kidambi (Finalist)
  Viktor Axelsen (Halbfinale)
  Kashyap Parupalli (Champion)
  H. S. Prannoy (Halbfinale)
  Chong Wei Feng (Viertelfinale)
  Sai Praneeth Bhamidipati (Viertelfinale)
  Sourabh Varma (3. Runde)
  R. M. V. Gurusaidutt (Viertelfinale)
  Anand Pawar (nicht gestartet)
  Derek Wong Zi Liang (Viertelfinale)
  Misha Zilberman (3. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)
  Vladimir Ivanov (3. Runde)
  Ajay Jayaram (2. Runde)
  Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
  Arvind Bhat (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal (Champion)
  Carolina Marín (Finalist)
  P. V. Sindhu (Halbfinale)
  Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
  Beatriz Corrales (2. Runde)
  Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)
  Tee Jing Yi (nicht gestartet)
  P. C. Thulasi (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Champion)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
  Danny Bawa Chrisnanta / Chayut Triyachart (2. Runde)
  Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Finalist)
  Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Halbfinale)
  Pranav Chopra / Akshay Dewalkar (Halbfinale)
  Wannawat Ampunsuwan / Patipat Chalardchaleam (nicht gestartet)
  Hoon Thien How / Tan Boon Heong (nicht gestartet)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Finalist)
  Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (Halbfinale)
  Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
  Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Champion)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (2. Runde)
  Evgeny Dremin / Evgeniya Dimova (Halbfinale)
  Chan Peng Soon / Lai Pei Jing (Halbfinale)
  Akshay Dewalkar / Pradnya Gadre (nicht gestartet)
  Arun Vishnu / Aparna Balan (nicht gestartet)
  Tan Aik Quan / Lee Meng Yean (Viertelfinale)
  Wong Fai Yin / Chow Mei Kuan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2015
BWF Grand Prix 2015
Badmintonwettbewerb in Lucknow